Hubert Hurkacz era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Cameron Norrie ha sconfitto Reilly Opelka con il punteggio di 7-6(1), 7-6(4).

Teste di serie 

  Cameron Norrie (campione)
  Reilly Opelka (finale)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Tommy Paul (semifinale)

  Sebastian Korda (quarti di finale)
  Jenson Brooksby (ritirato)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Maxime Cressy (primo turno)

Qualificati 

  Liam Broady (primo turno)
  Denis Istomin (secondo turno)

  Stefan Kozlov (quarti di finale)
  Mitchell Krueger (secondo turno)

Lucky loser 

  Emilio Gómez (primo turno)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Tommy Paul (semifinale)

  Jack Sock (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Delray Beach Open 2022